Messagerie peut désigner :

Sens courant 
 Messagerie, un mode particulier de transport de marchandises

Informatique 
 messagerie vocale, système qui gère des boîtes vocales.
 messagerie électronique, système qui gère des messages envoyés électroniquement.
 messagerie instantanée, système de dialogue en ligne.
 messagerie texte, service de téléphonie mobile pour envoyer des textes.

Autres 
 Messageries maritimes ou Compagnie des messageries maritimes, compagnie maritime française.
 Messageries lyonnaises de presse, coopérative de diffusion de presse magazine, créée en 1945.

Communication écrite
Courrier électronique
Logiciel de messagerie instantanée
Service téléphonique